Macherey ist der Familienname folgender Personen:

 Heribert Macherey (* 1954), deutscher Fußballtorwart
 Pierre Macherey (* 1938), französischer Philosoph